Quanta Plus est un outil de développement Web libre pour l'environnement de bureau KDE. 
Quanta Plus a été conçu pour le développement rapide de sites et est vite devenu un éditeur mûr avec de nombreuses options avancées.

Contrairement à d'autres éditeurs comme NVU, il est destiné aux personnes ayant des connaissances en HTML/CSS/PHP.

Quanta est uniquement disponible sur les systèmes Unix (Linux, BSD, ...).

Fonctionnalités 
 Coloration syntaxique.
 Gestion avancée des projets et des marque-pages.
 Supporte les protocoles internet tels que le FTP et SSH pour une modification en ligne des pages.
 Insertion assistée des balises (x)HTML et CSS courantes.
 Auto-complétion des balises CSS et (x)HTML.
 Auto-complétion des variables et classes déjà utilisées dans le script.
 Debugger PHP intégré.
 Reconnaissance des fonctions internes à PHP.
 Une interface de prévisualisation permettant de voir la page web sans avoir à la charger dans le navigateur (il existe aussi un mode combinant l'éditeur de code et l'interface de prévisualisation sur la même fenêtre).
 Correcteur orthographique.
 Possibilité de rajouter des extensions.

Lien externe 
  Site officiel

Logiciel KDE
Logiciel pour Unix
Éditeur HTML
Environnement de développement intégré
Logiciel libre sous licence GPL